Saint Apollinaire (sans trait d'union) peut désigner plusieurs saints:

Saints catholiques ou orthodoxes 
 Claude Apollinaire († vers 180), ou Apollinaire de Hiérapolis, Père de l'Église, évêque de Hiérapolis ; célébré le 8 janvier par l'Église catholique.
 Apollinaire de Ravenne († vers 200), premier évêque de Ravenne ; célébré localement le 23 juillet.
 Apollinaire de Reims, martyr en 324.
 Apollinaire de Valence (° vers 453 - † vers 520 ou 525), évêque de Valence en Dauphiné ; célébré le 5 octobre.
 Apollinaire de Bourges († 611), évêque de Bourges, en Berry ; célébré le 6 octobre.
 Apollinaire Morel, bienheureux (1739-1792)

Bienheureux et saints catholiques 
 Apollinaire Franco (°1570 - †1622), bienheureux, célébré le 12 septembre par l'Église catholique.

Notes et références